Fred Perry ha battuto in finale Don Budge 2-6 6-2 8-6 1-6 10-8. Con la terza vittoria agli U.S. National Championships Perry si assicura la conquista definita della coppa.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1936